Con Pomonte si possono indicare diversi toponimi italiani ed altro ad essi relativi.

Geografia
 Pomonte, frazione di Fara in Sabina in provincia di Rieti.
 Pomonte, frazione di Gualdo Cattaneo in provincia di Perugia.
 Pomonte, frazione di Marciana in provincia di Livorno.
 Pomonte, frazione di Scansano in provincia di Grosseto.
 Pomonte, versione italianizzata del termine Pumonte o Pumonti, derivato dal latino post montes (dietro i monti) e usato in còrso per designare il territorio della Corsica del Sud.

Altro
 Fattoria di Pomonte, villa sforzesca situata a Pomonte, nei pressi di Scansano.